Фидел Ерера Белтран има више значења:

 Фидел Ерера Белтран (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фидел Ерера Белтран (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику